Surveyor Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Surveyor Lake, Algoma, sjö i Ontario, 
 Surveyor Lake, Nipissing District, sjö i Ontario 

Robotskapade Kanadaförgreningar